Басан може да се односи на:

 Басан (Еро), насељено место у Француској, у департману Еро
 Басан (Бордо), насељено место у Француској, у департману Жиронда
 Басан (Лангон), насељено место у Француској, у департману Жиронда
 Басан (Савоја), насељено место у Француској, у департману Савоја